Henri Bacher (1890-1934), artiste populaire alsacien et lorrain ;
 Lutz Bacher (1943-2019), artiste américaine ;
 Rudolf Bacher (1862-1945), peintre et sculpteur autrichien ;
  (1823-1891), écrivain juif hongrois ;
 Wilhelm Bacher (1850-1913), rabbin progressiste, orientaliste et linguiste juif hongrois.

 Surnom 
 Ryan « Bacher » Bach (1973-), joueur professionnel de hockey sur glace

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme alsacien